Гольцовка — деревня в Заволжском районе Ивановской области России. Входит в состав Волжского поселения. Ранее входила в состав Гольцовского сельского поселения и являлась его административным центром.

Изначально известно как село Нагорное. В крепостное время селом Нагорное владела помещица Варвара Ивановна Протасова, усадьба которой сохраняется в селе и в настоящее время. 

В деревне имеется фельдшерско-акушерский пункт,детский сад, дом культуры и библиотека. Работает 2 магазина.

Примечания 

Населённые пункты Заволжского района (Ивановская область)